Cantamoixons (Cellers), partida rural del poble de Cellers, al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Cantamoixons (Torallola), partida rural del poble de Torallola, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Cantamoixons (Vilamolat de Mur), partida rural del poble de Vilamolat de Mur, al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)